Ива́н Улья́нов:
 Ульянов, Иван Захарович (1893—1976) — генерал-майор.
 Ульянов, Иван Иванович (1908—1970) — гвардии младший сержант, полный кавалер Ордена Славы.
 Ульянов, Иван Михайлович (1914—1986) — майор, Герой Советского Союза.
 Ульянов, Иван Федосеевич (1907—1968) — полковник, Герой Советского Союза.